Ender (boekenreeks), boekenreeks door Orson Scott Card
 Ender's Game, film, gebaseerd op het gelijknamige eerste boek uit de reeks
 Andrew Ender Wiggin, hoofdpersonage van het boek en de film